Putignano può riferirsi a:

Geografia
Italia
 Putignano – comune nella città metropolitana di Bari
 Putignano – frazione di Pisa
Putignano – frazione di Teramo

Persone
 Nicola Putignano (1947) – politico italiano
 Stefano da Putignano (1470 circa–1539 circa) – scultore italiano

Altro
 7665 Putignano – asteroide della fascia principale